Lei, plural de leu moldau i leu romanès, dues monedes
 Lei (Nuoro), municipi italià, província de Nuoro 
 Lei (garlanda), collaret hawaià fet de flors